De Serie A 1942/43 was het 42ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het veertiende seizoen van de Serie A. Torino werd kampioen.

Eindstand 

(*) Triestina en Venezia werden gered na kwalificatiewedstrijden met Bari:

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1942/43